Ocean’s Eleven: Ryzykowna gra – film z 2001 roku.
 Ocean’s Eleven – film z 1960 roku z Frankiem Sinatrą i Angie Dickson w rolach głównych.